Такмичење у бацању кугле у мушкој конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2022. у Минхену одржано је 15. јула  на Олимпијском стадиону.

Титулу освојену у Берлину 2018 није бранио Давид Шторл из Немачке.

Земље учеснице 
Учествовало је 22 бацача кугле из 17 земаља. .

  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

Рекорди 
Рекорди у бацању кугле за мушкарце пре почетка Европског првенства 15. августа 2022. године:

Најбољи европски резултати у 2022. години 
Десет најбољих европских бацача кугле 2022. године до почетка такмичења (15. августа 2022.) имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ). ,  

''Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП.

Квалификациона норма

Сатница

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 15. августа 2022. године у 10:00. Такмичари су били подељени у 2 групе. Квалификациона норма за финале износила је 21,15 м (КВ), коју су пребацила 2 такмичара, а осталих 10 се у финале пласирало према постигнутом резултату (кв). , , , ,  

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Финале 
Такмичење је одржано 15. августа 2022. године у 20:58. , ,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕП 2022. године 

Европско првенство у атлетици на отвореном 2022.
Бацање кугле на Европском првенству у атлетици на отвореном